Сезон НХЛ 2015/2016 стартовал 7 октября 2015 года и стал 99-м (98-м игровым) в истории Национальной хоккейной лиги. Матч зимней классики, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Монреаль Канадиенс», состоялся 1 января 2016 года. 61-й матч всех звёзд прошёл 31 января 2016 года на «Бриджстоун-арене» в Нашвилле, штат Теннесси. Стадионная серия в 2016 году состояла из двух матчей, в которых 21 февраля «Миннесота Уайлд» дома играла с «Чикаго Блэкхокс», а 27 февраля «Колорадо Эвеланш» с «Детройт Ред Уингз». Этот сезон стал для «Эдмонтон Ойлерз» последним на арене «Рексал Плэйс», на которой они выступали с 1974 года, после чего клуб переехал на новую арену «Роджерс Плэйс».

Регулярный чемпионат завершился 10 апреля 2016 года. Победителем чемпионата во второй раз в своей истории стал «Вашингтон Кэпиталз», который гарантировал себе первое место уже 28 марта. Во второй раз в истории НХЛ ни одному канадскому клубу не удалось пробиться в плей-офф. Впервые подобное произошло в сезоне 1969/1970. «Детройт Ред Уингз» в 25-й раз подряд вышел в плей-офф, что является самой продолжительной действующей серией беспрерывного попадания в плей-офф и третьей в истории НХЛ.

Матчи плей-офф стартовали 13 апреля. В финале встретились «Питтсбург Пингвинз» и «Сан-Хосе Шаркс», где в шести матчах сильнее оказались хоккеисты «Питтсбурга».

Драфт 

Драфт НХЛ состоялся 26 и 27 июня 2015 года в Санрайзе, штат Флорида, на домашней арене клуба «Флорида Пантерз» — BB&T-центр. Под общим первым номером был выбран канадский нападающий Коннор Макдэвид клубом «Эдмонтон Ойлерз».

Нововведения и изменения

Потолок зарплат 
В сезоне 2015/16 потолок зарплат установлен на уровне $71,4 млн, а нижний предел равен $52,8 млн.

Изменения в правилах 
В сезоне 2015/16 лига приняла решение проводить овертаймы в формате 3 на 3 продолжительностью 5 минут. Это сделано с целью уменьшения количества матчей заканчивающихся в серии буллитов.

Также тренеры команд получили право просить о видео просмотре определенного момента игры в случае заброшенной шайбы, например, было ли положение вне игры или помеха вратарю. Для того чтобы воспользоваться правом на видео просмотр, команда должна иметь неиспользованный тайм-аут. В случае если после просмотра судьи не меняют своё решение, команда теряет тайм-аут.

Изменена процедура вбрасывания. Теперь игрок обороняющейся команды должен первым ставить клюшку на лёд, если вбрасывание проходит не в средней зоне. Ранее первым клюшку на лёд должен был ставить игрок гостевой команды. По новым правилам гости должны первым ставить клюшки на лёд только тогда, когда вбрасывание проходит в центре площадки.

Дебют «Айлендерс» в Бруклине 
Для команды «Нью-Йорк Айлендерс» этот сезон стал первым в «Барклайс-центре», после переезда с «Нассау Ветеранз Мемориал Колизеум». Дебютный матч на новой арене прошёл 9 октября.

Тренерские перестановки

Регулярный чемпионат 
Сезон стартовал 7 октября 2015 года четырьмя матчами. «Калгари Флэймз» принимал «Ванкувер Кэнакс», «Торонто Мейпл Лифс» — «Монреаль Канадиенс», «Лос-Анджелес Кингз» — «Сан-Хосе Шаркс», а матч между «Чикаго Блэкхокс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» предваряла церемония поднятия чемпионского баннера «Чикаго» под своды «Юнайтед-центра». Регулярный чемпионат завершился 10 апреля двумя матчами, которые были перенесены с конца января из-за сильного снегопада.

Зимняя классика 

Зимняя классика состоялась 1 января 2016 года в Фоксборо, штат Массачусетс, на футбольном стадионе «Джиллетт Стэдиум», который является домашним для команды НФЛ «Нью-Ингленд Пэтриотс». В матче принимали участие «Бостон Брюинз» и «Монреаль Канадиенс». Победа осталась за «Монреалем», со счётом 5:1.

Матч всех звёзд 

Матч всех звёзд прошёл 31 января в Нашвилле на домашней площадке «Нэшвилл Предаторз». 18 ноября 2015 года, лига объявила об изменении формата проведения матча звёзд. Матч звёзд 2016 состоял из трёх матчей по 20 минут каждый в формате 3 на 3, в которых принимали участие сборные звёзд каждого дивизиона. Победителем мини-турнира стала сборная звёзд Тихоокеанского дивизиона, а самым ценным игроком матча был признан тафгай Джон Скотт.

Стадионная серия 

Стадионная серия в 2016 году состояла из двух матчей. Первый матч прошёл 21 февраля на «Ти-си-эф Бэнк Стэдиум» в Миннеаполисе между «Миннесотой Уайлд» и «Чикаго Блэкхокс», который закончился крупной победой «Миннесоты» со счётом 6:1. Второй состоялся 27 февраля на бейсбольном стадионе «Курс-филд» в Денвере, где «Колорадо Эвеланш» проиграл «Детройт Ред Уингз» со счётом 3:5.

Турнирное положение команд 
По итогам регулярного чемпионата согласно официальному сайту НХЛ.

Восточная конференция

Западная конференция 

 Выделенные команды, обеспечили себе участие в плей-офф;
 p — обладатель Президентского кубка;
 z — победитель конференции;
 y — чемпион дивизиона.

Дополнительные показатели при равенстве очков:
 Количество сыгранных матчей (преимущество получает команда, проведшая на данный момент меньше встреч, с учетом потерянных очков).
 Количество побед в основное время и в овертайме. Показатель «ВОО».
 Количество очков, набранных в очных встречах команд. Если два клуба на данный момент не сыграли равное количество домашних матчей друг против друга, то очки, заработанные в первой игре на площадке той команды, которая провела против соперника на одну домашнюю встречу больше в текущем сезоне, не учитываются. Когда равные показатели имеют более двух клубов, преимущество получает команда, имеющая наибольший процент набранных очков во встречах между данными коллективами (результаты «лишних» домашних игр в этом случае также не учитываются).
 Общая разница заброшенных и пропущенных шайб.

Статистика игроков 
по итогам регулярного чемпионата, согласно официальному сайту НХЛ

Лучшие игроки

Три звезды недели

Три звезды месяца

Лучший новичок месяца

Достижения 
 12 октября 2015. Забив гол в ворота «Бостон Брюинз», капитан «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос набрал своё 500-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ;
 15 октября 2015. Нападающий «Миннесоты Уайлд» Томас Ванек забросил свою 300-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ;
 6 ноября 2015. Капитан «Детройт Ред Уингз» Хенрик Зеттерберг забил свою 300-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ;
 11 ноября 2015. Нападающий «Анахайм Дакс» Кори Перри забил свою 300-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ;
 19 ноября 2015. Забив свой 484-й гол в регулярных чемпионатах, форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил список лучших российских снайперов в истории НХЛ, обойдя Сергея Фёдорова;
 21 ноября 2015. Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Патрик Марло набрал своё 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ;
 25 ноября 2015. Нападающий «Детройт Ред Уингз» Павел Дацюк забил свою 300-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ;
 28 ноября 2015. Набрав очки в девятнадцати матчах подряд, нападающий «Чикаго Блэкхокс» Патрик Кейн побил рекорд Эдди Ольчика и Фила Кессела по продолжительности результативной серии среди американских игроков. Всего результативная серия Кейна продлилась 26 матчей;
 11 декабря 2015. Наставник «Нью-Йорк Рейнджерс» Ален Виньо провёл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ в качестве главного тренера;
 20 декабря 2015. Забив свою 732-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, нападающий «Флориды Пантерз» Яромир Ягр вышел на 4-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя Марселя Дионна. Кроме того, Ягр стал четвёртым хоккеистом в истории НХЛ, который забивал не меньше 10 голов на протяжении 22 сезонов подряд. Ранее это удавалось Марку Мессье, Рону Фрэнсису и Дэйву Андрейчуку;
 4 января 2016. Нападающий «Колорадо Эвеланш» Джером Игинла забил свой 600-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ;
 10 января 2016. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 500-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и стал 43-м хоккеистом и первым россиянином, достигшим данной отметки;
 13 января 2016. Защитник «Филадельфии Флайерз» Ник Шульц провёл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ;
 14 января 2016. Наставник «Чикаго Блэкхокс» Джоэль Кенневилль одержал свою 783-ю победу в регулярных чемпионатах НХЛ в качестве главного тренера и вышел на второе место в списке самых побеждающих тренеров НХЛ, обойдя Эла Арбора и уступая только Скотти Боумэну, у которого 1244 победы;
 2 февраля 2016. Наставник «Аризоны Койотис» Дэйв Типпетт провёл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ в качестве главного тренера;
 4 февраля 2016. Наставник «Торонто Мейпл Лифс» Майк Бэбкок провёл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ в качестве главного тренера;
 4 февраля 2016. Нападающий «Флориды Пантерз» Яромир Ягр, отдав в матче с «Детройтом» два голевых паса, стал 6-м в истории хоккеистом кому удалось достичь рубежа в 1100 результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ;
 6 февраля 2016. Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Майк Рибейро провёл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ;
 13 февраля 2016. Главный тренер «Бостон Брюинз» Клод Жюльен одержал свою 500-ю тренерскую победу в регулярных чемпионатах НХЛ;
 20 февраля 2016. Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос забросил свою 300-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ;
 20 февраля 2016. Забив свою 742-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, нападающий «Флориды Пантерз» Яромир Ягр вышел на 3-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, обойдя Бретта Халла;
 3 марта 2016. Нападающий «Нэшвилл Предаторз» Майк Фишер провёл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ;
 7 марта 2016. Набрав своё 1851-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ, нападающий «Флориды Пантерз» Яромир Ягр вышел на 3-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ, обойдя Горди Хоу;
 7 марта 2016. Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Джефф Картер забросил свою 300-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ;
 19 марта 2016. Наставник «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла провёл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ в качестве главного тренера;
 24 марта 2016. Нападающий «Анахайм Дакс» Шон Хоркофф провёл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ;
 5 апреля 2016. Защитник «Флориды Пантерз» Брайан Кэмпбелл провёл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ;
 9 апреля 2016. Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Скотт Хартнелл забросил свою 300-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ;
 9 апреля 2016. Нападающий «Даллас Старз» Джейсон Спецца забросил свою 300-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ;
 9 апреля 2016. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 50-й гол в сезоне в седьмой раз за карьеру. Вслед за Майком Босси и Уэйном Гретцки, стал третьим игроком в истории НХЛ, забившим 50 голов как минимум в семи сезонах;
 9 апреля 2016. Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби одержал свою 48-ю победу в регулярном чемпионате и повторил рекорд лиги, установленный Мартином Бродёром в сезоне 2006/2007;
 10 апреля 2016. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Джастин Уильямс провёл свой 1000-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.

Последний сезон

Плей-офф 

Всего в плей-офф участвуют 16 команд, по 8 от каждой конференции. Команды, занявшие первые три места в каждом из дивизионов, автоматически проходят в плей-офф. Оставшиеся четыре команды, по две из каждой конференции, добираются по очкам, получая уайлд-кард. В первом раунде победители дивизионов играют с обладателями уайлд-кард, а команды, занявшие в своих дивизионах вторые и третьи места, играют между собой. В первых двух раундах преимущество домашнего льда имеет команда, занявшая более высокое место в регулярном чемпионате. На стадии финалов конференций и финала Кубка Стэнли преимущество льда у команды, набравшей большее количество очков (или лучшей по дополнительным показателям при равенстве очков). Во втором раунде не проводится процедура перепосева команд. Каждая серия состоит максимум из семи игр и ведётся до четырёх побед, в формате -Д--Г-Д-Г-Д.

Призы и награды 

Церемония вручения наград состоялась 22 июня 2016 года в Лас-Вегасе, которую вёл канадский актёр Уилл Арнетт.

Командные

Индивидуальные

Символические сборные Всех звёзд

См. также 
 Список наград Национальной хоккейной лиги

Примечания 

2015/2016
 
2015 год в хоккее
2016 год в хоккее